Wenzel Zaleski oder Wenzel von Zaleski ist der Name folgender Personen:

* Wenzel Zaleski (Schriftsteller) (Pseudonym Wacławz Oleska; 1800–1849), österreichischer Staatsmann und Schriftsteller
 Wenzel von Zaleski (Politiker) (1868–1913), österreichisch-ungarischer konservativer Politiker und Jurist, Minister